Eggendorf peut faire référence à :
 Eggendorf, commune autrichienne du district de Wiener Neustadt, en Basse-Autriche ;
 Eggendorf im Traunkreis, commune autrichienne du district de Linz-Land, en Haute-Autriche.